Manzonia aequisculpta är en snäckart som först beskrevs av Keep 1887.  Manzonia aequisculpta ingår i släktet Manzonia och familjen Rissoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
aequisculpta